Das Damendoppel der French Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Sara Errani und Roberta Vinci. Sie erreichten erneut das Finale, verlor aber gegen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina mit 5:7 und 2:6.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2013